Det har funnits flera regenter med namnet Ludvig I (eller Louis I):
 Ludvig I, "Ludvig den fromme" (franska Louis Ier), född 778, död 840, lydkung av Akvitanien 781-814, romersk kejsare 813. Se Ludvig den fromme.
 Ludvig I, (portugisiska Louis I), född 1838, död 1889, kung av Portugal. Se Ludvig I av Portugal
 Ludvig I, "Ludvig den store" (ungerska Lajos Nagy, polska Ludwik Wielki), född 1326, död 1382, kung av Ungern 1342, kung av Polen 1370. Se Ludvig I av Ungern.
 Ludvig I, född 1707, död 1724, kung av Spanien. Se Ludvig av Spanien
 Ludvig I (ty. Ludwig I.), född 1786, död 1868, kung av Bayern 1825-48. Se Ludvig I av Bayern.
 Ludvig I (1763–1830), storhertig av Baden. Se Ludvig I av Baden.
 Ludvig I, född 1424, död 1489, hertig av Pfalz-Zweibrücken. Se Ludvig I av Pfalz-Zweibrücken
 Ludvig I, greve av Württemberg
 Louis I, Louis Bonaparte som kung av Holland 1806-1810

Regentnamn